Municípios da Espanha
Las Regueras — nas Astúrias
Regueras de Arriba em Castela e Leão

Desambiguações de topônimos